Томас Гарсија има више значења:

 Томас Гарсија (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Томас Гарсија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику